Danseuses de Delphes peut faire référence à :

 Les Danseuses de Delphes : également connues sous le nom de Colonne aux acanthes, trois sculptures de jeunes femmes surmontant une colonne d'acanthes à Delphes
 Danseuses de Delphes : le premier des préludes du premier cahier de Claude Debussy